Ла-Парра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 78 км². Население — 1393 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса